Lindqvist är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på olika sätt. Den 6 december 2021 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
 Lindqvist 15 395
 Lindkvist 4 467
 Lindquist 2 419
 Lindhqvist 21
 Lindqwist 18
 Lindkuist 3
Tillsammans med 1 person som stavar namnet på annat sätt blir detta 22 324 personer, vilket ger namnet plats nummer 22 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Lindqvist eller varianter av detta namn

A 
 Adolf Lindqvist (1920–2001), skulptör
Adolf Natanael Lindqvist "Natan" (1882–1963), språkforskare
 Albert Lindqvist (1888–1961), tennisspelare
Alex Lindqvist (född 1991), basketspelare
 Allan Lindqvist (1923–2013), konstnär och dekorationsmålare
Anders Lindkvist (1889–1950), filmfotograf och teaterchef
Anders Lindquist (född 1942), ingenjör och tillämpad matematiker
Anders Lindqvist (född 1952), travkusk och travtränare
Anders Gustaf Lindqvist (1834–1897), folkskollärare, prodikant och sångförfattare
Anders Petter Lindquist (1804–1895), skogsodlare
Anki Lindquist (1945–2007), finländsk vis-, schlager- och folksångare
 Anna Lindkvist (1891–1980), målaare och tecknare
Anna Lindqvist (född 1974), illustratör, grafisk designer, animatör
 Annie Lindqvist (1893–1980), finländsk-svensk skulptör
Anton Lindkvist (född 1988), innebandyspelare
 Arne Lindqvist (1927–2010), målare, tecknare, skulptör och grafiker
Axel Lindqvist (1878–1951), glasslipare och politiker
Axel Lindqvist (språkforskare) (1882–1959), språkforskare, professor i tyska vid Göteborgs högskola
Axel Hjalmar Lindqvist (1843–1917), bildkonstnär

B 
 Barbro Lindkvist (född 1966), musiker
 Bengt Lindqvist, flera personer
 Bengt Lindqvist (1936–2016), politiker, statsråd
 Bengt Lindqvist (keramiker) (1909–1983), konstnär och keramiker
 Bengt Lindqvist (konstnär) (1913–1970)
Bernt Lindkvist (född 1941), skådespelare
Bertil Lindquist (1904–1963), botaniker
Bibi Lindkvist (1923–2016), skådespelare, regiassistent, ljudtekniker
Birgitta Lindqvist (född 1945), författare
 Björn Lindquist (1938–2021), jurist och politiker
Bo Lindqvist (född 1951), musiker och radioproducent
Bo Lindqvist (direktör) (1923–2004), direktör
Boris Lindqvist (1940–2017), rocksångare
Bosse Lindquist (född 1954), författare, regissör, radio- och filmproducent
Britt-Marie Lindkvist (född 1941), politiker

C 
 Carl Lindquist (född 1988), skådespelare, musikalartist och singer/songwriter
 Carl Lindqvist (1884–1977), konstnär och grafiker
 Carl Adolf Lindqvist (1830–1904), veterinär
 Carl G. Lindqvist (1892–1991), folkmusiker
 Carolina Lindkvist, politiker
 Catarina Lindqvist (född 1963), tennisspelare
 Cecilia Lindqvist (1932–2021), sinolog, författare och fotograf
 Christian Lindqvist (född 1949), finländsk läkare och tandläkare, professor
 Claés Lindqvist (1898–1963), konstnär

D 
Daniel Lindquist (född 1972), musikalartist
David Lindquist (1905–1973), biskop i Växjö stift
David Lindqvist, basist och grundskolelärare
 David Lindquist (ishockeyspelare) (född 1992)

E 
Ebba Lindqvist (1908–1995), författare, lyriker
Einar Lindqvist (1895–1972), bandy- och ishockeyspelare
Elin Lindqvist (född 1982), författare
Elise Lindqvist (född 1936), diakonivolontär
Emilia Lindquist (1855–1932], nykterhetskvinna och politisk pionjär
 Emma Lindqvist (fotbollsspelare) (född 1983), fotbollsspelare
 Emma Lindqvist (handbollsspelare) (född 1997)
Erik Lindquist (1893–1982), ingenjör
Erik Lindqvist (1900–1992), friidrottare
Erik Lindqvist (seglare) (1886–1934), seglare
 Erik Herbert Lindqvist (1896–1959), konstnär
Evert Lindkvist (född 1935), skådespelare
Ewa Lindqvist Hotz (född 1972), präst och skribent

F 
Folke Lindqvist (född 1932), musiker och kompositör
Frans Lindqvist (1862–1931), uppfinnare och industriman
Fredrika Lindqvist (1786–1841), finländsk författare
Frej Lindqvist (född 1937), skådespelare, manusförfattare och regissör
Frits Leander Lindqvist (1865–1936), kommunalman och politiker
 Fritz Lindqvist (1865–1936), kommunalman och politiker

G 
Gerard Lindqvist (1930–2011), skådespelare
 Gerteric Lindquist (född 1951), företagsledare
 Gunnar Lindqvist, flera personer
 Gunnar Lindkvist (1916–1990), "Knas", skådespelare och revyartist
 Gunnar Lindqvist (civilingenjör) (1927–2017), civilingenjör
 Gunnar Lindqvist (museiman) (1929–2022), museiman och författare
 Gunnar Lindqvist (musiker) (1937–2003), musiker och producent
 Gunvor Lindkvist (född 1942), politiker, socialdemokrat
Gustaf Lindqvist (1872–1946), borgmästare och författare
 Göran Lindqvist, flera personer
Göran Lindqvist (läkare) (1923–2021), läkare
Göran Lindqvist (militär) (född 1943), militär
Gösta Lindqvist (född 1928), konstnär

H 
 Hanna Lindqvist (född 1992), ishockeyspelare
Hanne Damian Lindqvist (född 1939), dansk skådespelare
Hans Lindqvist (född 1942), politiker och jurist
Harald Lindkvist (1881–1974), lärare och filolog
Harry Lindquist (1905–1989), författare, redaktör och förläggare
 Hans-Erik Lindqvist (född 1954), finländsk kommunaladministratör
Helge Lindqvist (1913–1967), målare, tecknare och skulptör
 Herbert Lindqvist (1903–1976), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Herman Lindqvist (olika betydelser), flera personer
Herman Lindqvist (friidrottare) (1886–1960), friidrottare
Herman Lindqvist (författare) (född 1943), journalist, författare och populärhistoriker
Herman Lindqvist (konstnär) (1868–1923), konstnär
Herman Lindqvist (organist) (1878–1970), organist
Herman Lindqvist (politiker) (1863–1932), fackföreningsman och politiker
Herman Lindquist (1869–1955), företagare
 Hugo Lindqvist (1861–1941), sångledare
 Håkan Lindquist (1958–2022), författare
 Håkan Lindqvist (född 1968), fotbollsspelare
 Håkan Lindqvist (arkitekt) (1929–2017)

I 
Inger Lindquist (1926–1992), jurist och politiker
Ingvar Lindqvist (1921–1991), kemist
Irma Lindqvist (född 1963), estländsk-svensk silversmed
Ivar Lindquist, flera personer
Ivar Lindquist (militär) (1887–1968), militär
Ivar Lindquist (filolog) (1895–1985), filolog

J 
Jan Lindqvist (regissör) (född 1941), filmfotograf
Jan Erik Lindqvist (1920–1988), skådespelare
Jan-Erik "Bumba" Lindqvist (född 1939), musiker
Jan-Olov Lindqvist (född 1942), friidrottare
Janne Lindqvist (född 1969), litteraturvetare
Jenny Lindqvist (född 1978), ishockeyspelare
Johan Lindquist (född 1972), röstskådespelare
Johan Lindqvist (född 1969), journalist, röstskådespelare och programledare
Johan Lindquist (urmakare) (död 1779), urmakare
Johan Anton Lindqvist (1759–1833), teaterdirektör
Johan Henrik Lindqvist (1743–1798), finländsk matematiker och astronom
 John Lindquist, flera personer
John Lindqvist (1845–1891), direktör och politiker
John Lindqvist (friidrottare) (1882–1958)
John Lindquist (förläggare) (1871–1942), förläggare, lärare och kommunalpolitiker
John Lindquist (regissör) (född 1984), regissör
John Ajvide Lindqvist (född 1968), författare
 Jonas Lindkvist, flera personer
Jonas Lindkvist (fotograf) (född 1967), fotograf
Jonas Lindkvist (konstnär) (1889–1955), grafiker
Josef Lindqvist (1886–1953), kommunalpolitiker och företagsledare
Jörgen Lindqvist (född 1971), journalist

K 
 Karl Lindqvist (1895–1963), militär
 Kenny Lindquist (född 1950), journalist, kåsör och författare
 Konsta Lindqvist (1877–1920), finländsk politiker, kommunist
 Kristina Lindquist (född 1980), journalist

L 
 Lars Lindkvist (född 1953), folkrockartist
 Lars Lindquist (1864–1932), läkare
 Lars Lindqvist (bokhandlare) (1862–1947), bokhandlare
 Lars Lindqvist (född 1953), entreprenör, projektledare, föreläsare
 Lasse Lindkvist (född 1965), konstnär, fotograf och högskoleprefekt
 Lasse Lindqvist (1924–1998), tecknare och konstnär 
Lennart Lindkvist (född 1930), publicist och kulturadministratör
Lovisa Lindkvist (född 1981), sångerska
 Ludvig Isak Lindqvist (1827–1894), finländsk arkitekt och ämbetsman

M 
Magnus Lindkvist, föreläsare, trendspanare och futurolog
Magnus Lindquist (född 1972), ishockeymålvakt
Magnus Lindqvist (född 1973), musiker och skådespelare
Marie Lindqvist (född 1970), balettdansare
Marita Lindquist (1918–2016), finlandssvensk författare
Marita Lindqvist (född 1960), skribent och journalist, Japanspecialist
Martin Lindqvist (född 1962), företagsledare
Martin Lindqvist (skådespelare) (född 1978), skådespelare
 Martti Lindqvist (1945–2004), finländsk teolog och författare
 Mauritz Lindqvist (1884–1941), konstnär
 Max Lindqvist (född 1993), fridykare
 Mikael Lindkvist (född 1971), chefredaktör och ansvarig utgivare
 Michael Lindqvist (astronom) (född 1959), astronom
 Michael Lindqvist (född 1994), ishockeyspelare
 Märta Lindqvist (1888–1939), journalist och författare

N 
Nicanor Lindqvist (1899–1966), musiker, fiolspelman, kompositör
Nicklas Lindqvist (född 1994), fotbollsspelare
Niklas Lindkvist (född 1976), sångare och låtskrivare
Nils Lindquist (1899–1944), officer i armén och flygvapnet
Nils-Gunnar Lindqvist (född 1939), friidrottare

O 
 Oliver Lindqvist (1943–2018), kemist
 Olle Lindqvist, flera personer
 Olle Lindqvist (fotbollsspelare) (född 1999)
 Olle Lindqvist (konstnär) (1944–2017)
 Olle Lindqvist (travtränare) (1937–2016), travtränare, även kallad Lappen
 Olof Niclas Lindqvist (1817–1885), orgelbyggare
Oskar Lindkvist (1921–2004), ombudsman, organisationschef och politiker
 Ossian Lindqvist (1890–1958), arkitekt

P 
Paul Lindquist (född 1964), politiker och kommunalråd
Per Lindqvist (1929–2002), sångare och skådespelare
 Per-Arne Lindqvist (1941–2019), professor i betongteknik
 Pernilla Lindkvist (född 1980), författare

R 
R.L. Lindquist (1858–1919), arkitekt
Rafael Lindqvist (1867–1952), finlandssvensk författare
Ragnar Lindquist (1906–1986), direktör och konstnär
Ragnar Lindqvist (1889–1964), ingenjör
Rasmus Lindkvist (född 1990), fotbollsspelare
Rickard Lindqvist (född 1978), modeskapare
Robin Lindqvist (född 1987), ishockeyspelare
Roger Lindqvist, flera personer
Roger Lindqvist (ishockeyspelare) (1944–2020), ishockeyspelare och tränare
Roger Lindqvist (fotbollsspelare) (född 1970), fotbollsspelare
Rolf Lindquist (1895–1944), militär
Roy Lindqvist (1930–1987), konstnär
Rudolf Lindqvist (1917–2000), konstnär
Rune Lindkvist  (1925–2009), handbollsspelare

S 
Selim A. Lindqvist (1867–1939), finländsk arkitekt
Sigurd Lindquist (1895–1943), präst och religionshistoriker
Sigurd Lindqvist (1896–1975), friidrottare
Sigvard Lindqvist (1924–2004), författare och lärare i ryska
Silas Lindqvist (1874–1937), läkare 
Stefan Lindqvist (1967–2020), fotbollsspelare
Sune Lindqvist (1887–1976), arkeolog
Svante Lindqvist, flera personer
Svante Lindqvist (riksmarskalk) (född 1948), teknikhistoriker och riksmarskalk
Svante Lindqvist (riksspelman) (född 1957), musiker och dramatiker
Sven Lindqvist, flera personer
Sven Lindqvist (fotbollsspelare) (1903–1987), fotbollsspelare
Sven Lindqvist (författare) (1932–2019), författare
Sven Lindqvist (naturgeograf) (född 1939), naturgeograf
Sven-Olof Lindquist (1933–2017), kulturgeograf och museichef
Sven-Otto Lindqvist (1912–1964), skådespelare

T 
Thorvald Lindquist (1899–1976), militär
Torbjörn Lindqvist (1942–2018), regissör, manusförfattare och filmfotograf
Torsten Lindqvist (1925–2002), friidrottare

U 
Ulf Lindqvist (1934–2023), sångare och skådespelare
Ulla Lindkvist (1939–2015), orienterare
Ulla-Carin Lindquist (1953–2004), journalist i radio och TV

V 
Vic Lindquist (1908–1983), kanadensisk ishockeyspelare
 Vidar Lindqvist (född 1948), finländsk fotograf

W
 Wiwi Möller-Lindquist (1910–1995), konstnär

Z
 Zelma Lindqvist (1851–1895), skådespelare

Å 
Åke Lindqvist (1923–2005), musiker och kompositör
Åke E. Lindqvist (1914–1987), arkitekt

Ö 
Örjan Lindqvist (1943–2010), gammaldansmusiker

Dubbelnamn med Lindqvist
Ewa Lindqvist Hotz (född 1972), präst och debattör
Ingeborg Wilcke-Lindqvist (1891–1974), författare och konsthistoriker 
Janne Lindqvist Grinde (född 1969), litteraturvetare

Annat
Bröderna Lindqvist, musikgrupp
Lindqvist Publishing

Källor 

Svenska efternamn